Cherimoya puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Annona cherimola, o chirimoya; o
 Annona reticulata, o anona roja.